Het ATP-toernooi van Umag 2010 (met de officiële naam Studena Croatia Open Umag 2010) werd gespeeld van 25 juli tot en met 1 augustus 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Umag
ATP-toernooi van Umag